Натуральне число 1158
 1158 рік до нашої ери
 1158 рік нашої ери